Голиа́ф:

Персонажи
 Голиаф — филистимлянский воин-великан в Ветхом Завете.
 Голиаф — имя нескольких вымышленных персонажей из комиксов, издаваемых компанией Marvel Comics.
 Голиаф — персонаж американского телесериала Рыцарь дорог и компьютерных игр «Knight Rider: The Game» и «Knight Rider 2».
 Голиаф — боевой двуногий робот-шагоход из компьютерной игры StarCraft;
 Голиаф — полуавтономный вооружённый дрон из игры «Homefront».
 Голиаф — танк из компьютерных игр Unreal Tournament 2004 и Unreal Tournament 3.

Произведения искусства 
 «Голиаф» — юридическо-драматический телесериал Amazon Video 2016 года.

Техника
 «Голиаф» — сверхдлинноволновая радиостанция в Нижегородской области.
 «Голиаф» — немецкая наземная гусеничная самоходная мина времён Второй мировой войны.
 «Голиаф» (Goliath) — германская автомобилестроительная компания, существовавшая в 1928—1959 годах.
 HMS Goliath — британские корабли, названные в честь Голиафа.
 Голиаф — особый тип весьма тяжелых и крепких рельсов, использовавшийся на железных дорогах Бельгии в конце XIX — начале XX века, но, несмотря на ряд преимуществ, ввиду дороговизны производства и укладки, так и не получивший широкого распространения.
 Голиаф — патрон для осветительной лампы типа E40.
 Голиаф — двухмоторный тяжёлый бомбардировщик Farman F.60 Goliath, спроектированный в 1918 году под руководством инженера Фише на заводах Фарман.

Животный мир
 Голиаф — слоновая черепаха, считающаяся крупнейшей сухопутной черепахой в мире.
 Голиафы — род очень крупных жуков из подсемейства бронзовки.
 Голиаф — крупнейшая в мире лягушка.
 Птицеед-Голиаф  — род Терафозы семейства Настоящие птицееды.
 Гидроцин Голиаф — «большая тигровая рыба», вид крупных хищных рыб из Центральной Африки.

См. также

Примечания